Турнир BNP Paribas Masters 2006 года в мужском парном разряде проводится в 32-й раз. В основной сетке турнира 16 пар, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Арно Клеман / Микаэль Льодра — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы соревнований — пара Братья Брайаны — защищали свой титул и дошли до полуфинала.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2006